Het seizoen 1935/36 was de 22e editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). FC Turnhout werd winnaar in reeks A en ARA La Gantoise in reeks B. Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1934-35 voor de start van het seizoen:
 RRC de Gand (voorlaatste) degradeerde na 4 seizoenen in Ere-Afdeling.
 Belgica FC Edegem (laatste), degradeerde na 2 seizoenen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende 4 teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1934-35 voor de start van het seizoen:
 KVG Oostende (kampioen reeks A) promoveerde na 9 seizoenen terug naar 2e nationale.
 FC Duffel (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 US du Centre (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Waterschei SV Thor (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 28 ploegen werden over twee reeksen van 14 verdeeld:

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1935-36 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

CS La Forestoise ontving de ere-titel koninklijk en veranderde zijn naam in RCS La Forestoise (Royal Cercle Sportif La Forestoise).

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1935-36 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

 Opmerkingen
 ARA La Gantoise werd kampioen omdat het één verlieswedstrijd minder telde dan RFC Renaisien.
 Na het beëindigen van de competitie werd AS Herstalienne 2 punten afgenomen voor corruptie in zijn wedstrijd tegen RCS Verviétois van 9 februari 1936. Hierdoor degradeerde AS Herstalienne en bleef CS de Schaerbeek in 2e nationale.

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1936-37 op het eind van het seizoen:
 FC Turnhout (kampioen reeks A) promoveerde na 4 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.
 ARA La Gantoise (kampioen reeks B) promoveerde na 7 seizoenen terug naar Ere Afdeling.

Degraderende teams
De laatste 2 ploegen van elke reeks degradeerden naar Bevordering 1936-37. Volgende vier ploegen degradeerden:
 ARA Termondoise (voorlaatste reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 Patria FC Tongres (laatste reeks A) degradeerde na 3 seizoenen in 2e nationale.
 AS Herstalienne (voorlaatste reeks B) degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 RCS Verviétois (laatste reeks B) degradeerde na 5 seizoenen in 2e nationale.

Referenties

Voetnoten 

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2